Ebner:
 Klaus Ebner
 Margarida Ebner
 Marie von Ebner-Eschenbach

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões